Parmenius ist der Familienname folgender Personen:

 Jonnali Mikaela Parmenius (* 1987), Geburtsname von Noonie Bao, schwedische Popsängerin und Songschreiberin
 Stephan Parmenius (um 1555–1583), ungarischer Humanist